Tarik y la Fábrica de Colores es un grupo de música pop y rock, liderado por  Álvaro Muñoz, y formado originalmente hacia la segunda mitad de los años 1980 en la ciudad de Córdoba (España).

Tarik y la Fábrica de Colores comenzaron recogiendo la influencia de bandas británicas afterpunk como Spacemen 3 o Echo and the Bunnymen, pero poco después de sus primeras apariciones en público, la música de la banda empezó a mostrar otras fuentes de inspiración, como el punk americano de los 70, desde The Stooges hasta Suicide o Television.

Historia 

Tras varios años como guitarrista y compositor en el grupo cordobés Los Yacentes, Álvaro Muñoz (Córdoba, 1963), estudiante de Diseño Gráfico y Publicidad, inicia una nueva andadura con un proyecto personal al que llamó Tarik y La Fábrica de Colores. La banda se vería formada entonces con Álvaro Muñoz (voz, guitarras), Charli de la Mata (guitarras), Antonio Almagro (bajo) y Francisco Estrada (batería). Después de algunos ensayos, deciden presentarse al concurso andaluz de rock Alcazaba, en su edición de 1986, obteniendo el primer premio.

Su primer contrato discográfico, sin embargo, no llegaría hasta varios años más tarde, con un álbum homónimo que significaría el verdadero punto de partida de una extensa carrera musical.

El álbum Tarik y La Fábrica de Colores sería publicado en 1990 por Mano Negra Records y tendría una buena acogida tanto en los cada vez más numerosos seguidores de la banda como en los medios especializados (Radio 3, Rockdelux, Ruta 66, etc.).

Después de una larga estancia en Londres, donde realiza estudios de Música y Tecnología, Álvaro vuelve con un nuevo disco titulado On The Radio, grabado entre Madrid y Londres y publicado en 1998 por El Hombre Tranquilo. Su prestigio como intérprete y compositor no había caído en el olvido: On The Radio, cantado íntegramente en inglés, sería listado entre los éxitos de la prensa especializada y, como ocurriría con el resto de los trabajos de la banda, la revista Rockdelux lo incluiría entre los trabajos nacionales más destacados del año. La canción que daba título al disco sería reconocida por dicho medio, además, como una de las mejores canciones de la década.

Pasados otros ocho años, el proyecto se renueva para emprender un ciclo diferente que culmina con dos trabajos, Sequentialee (2006) y El Hueso y la Carne (2008), ambos publicados por Mushroom Pillow. La banda se remodelaría con nuevos miembros, como Eric Jiménez, también batería de los granadinos Los Planetas, a la batería, Paco Lamato a la guitarra, María del Mar Merino a los teclados y Miguel Martín al bajo. Para las sesiones de grabación, contarían con colaboraciones puntuales de músicos y amigos pertenecientes a otras formaciones musicales, como Banin Fraile (Los Planetas), Manolo Gordillo, Paco Beamuz, Dani Torrejimeno y Gabriel Soriano (Limousine), Clara Martínez (Underwater Tea Party) o Javi Cantudo (Whitechapel). De ambos álbumes se ha llegado a decir que han alcanzado altas cotas de creatividad y calidad, lo que ha llevado a la banda a ocupar un espacio indisputable en el panorama nacional musical.

Discografía

Tarik y La Fábrica de Colores, La Reserva y Dirección Prohibida 

Alcazaba 86. Tuboescape Records. 1987

El premio como ganadores del concurso andaluz de rock Alcazaba fue este álbum registrado en vivo en la propia final del certamen, el 13 de septiembre, en el que Tarik y la Fábrica de Colores ocupaban la cara A. La cara B se la repartían los también cordobeses de La Reserva y los granadinos Dirección Prohibida, segundo y tercer clasificados, respectivamente.

Lista de canciones:

01. Dentro Y Fuera

02. Mis Barreras

03. Entonces, ¿Por Qué?

04. Esa Extraña Emoción

05. Un Pequeño Agujero En La Pared

Tarik y La Fábrica de Colores 

Mano Negra / Senador. 1990.

Lista de canciones:

CARA A:

01. Entonces, ¿Por Qué?

02. Algunos Consejos
   
03. Por La Noche
   
04. Buscando Unos Ojos Oblicuos
   
05. Oh Pequeña
   
06. Gloria, Gloria

CARA B:

01. Un Pequeño Agujero En La Pared
   
02. Club Lento
   
03. Esa Extraña Emoción
   
04. Marina
   
05. Diez Puertas

On The Radio 

El Hombre Tranquilo. 1998.

Lista de canciones:

01. Do You Wanna Marry Me?

02. Say Now

03. On The Radio

04. Northern Girl

05. Emotional Architecture

06. I See A UFO

07. Calm Down, Boy

08. Jugglers

09. Bed

Sequentialee 

Mushroom Pillow. 2005.

Lista de canciones:

01. A Balón Parado

02. Oyendo Canciones

03. Porque Es Domingo

04. Algo Que Cae Como La Lluvia

05. Wasted Song

06. I Forgot The Lyrics

07. Cinnamon Girl

08. Vengan Los Amantes

09. Velvet Suicide

10. Un Apartamento En Père Lachaise

11. Sé Que Algún Día

El Hueso y la Carne 

Mushroom Pillow. 2007.

Lista de canciones:

01. Tiene Que Pasar

02. Anticipo

03. Tormenta Esta Noche

04. Vuelta A Los Colores

05. Subir Al Tren

06. Agosto, Por Ejemplo

07. Antes De La Niebla

08. Fontaine, Fontaine

09. La Ascensión De Lupo

10. Nadador

Enlaces externos 
Sitio web oficial de Tarik y la Fábrica de Colores

Myspace de Tarik y la Fábrica de Colores

Grupos de rock de Andalucía
Grupos de pop de España
Grupos de pop rock de España
Grupos de música de los años 1990